Mistrzostwa odbyły się w fińskim mieście Turku, w dniach 2 - 4 maja.

Tabela medalowa

Mężczyźni

Styl klasyczny

Kobiety

Styl wolny

Bibliografia 
 

Mistrzostwa nordyckie w zapasach
2014 w zapasach
2014 w Finlandii
2014 w Europie
Sport w Turku (Finlandia)
Zapasy w Finlandii